Il singolare maschile  del torneo di tennis Internazionali d'Italia 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Björn Borg che ha battuto in finale Adriano Panatta 1–6, 6–3, 6–1, 4–6, 6–3.

Teste di serie 

 Björn Borg (Campione)
 Vitas Gerulaitis (primo turno)
 Brian Gottfried (terzo turno)
 Eddie Dibbs (semifinali)
 Assente
 Raúl Ramírez (primo turno)
 Corrado Barazzutti (primo turno)
 Harold Solomon (quarti di finale)

 Roscoe Tanner (terzo turno)
 John Newcombe (terzo turno)
 Phil Dent (primo turno)
 John Alexander (quarti di finale)
 José Higueras (semifinali)
 Arthur Ashe (terzo turno)
 John Lloyd (quarti di finale)
 Hank Pfister (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Internazionali d'Italia 1978